Il torneo tennistico di doppio misto dei XVI Giochi panamericani si è tenuto al Telcel Tennis Complex di Guadalajara, Messico, dal 17 al 21 ottobre.

Teste di serie

 Ana-Clara Duarte - Rogério Dutra da Silva (Medaglia di bronzo)
 Andrea Koch-Benvenuto - Guillermo Rivera-Aránguiz (Medaglia d'argento)

<li> Verónica Cepede Royg - Diego Galeano (Quarti di finale)
<li> Adriana Pérez - Román Recarte (4º posto)

Tabellone

Legenda

Voci correlate 
 Tennis ai Giochi panamericani

Collegamenti esterni 
 

Tennis ai XVI Giochi panamericani